

Релізи

Q1 Січень-Березень

Q2 Квітень-Червень

Q3 Липень-Вересень

Q4 Жовтень-Грудень 

Роки у відеоіграх
2012
2010-ті